Епіфанія — Богоявлення
 Епіфанія — відчуття
 Епіфанія (література) — раптове усвідомлення персонажем чогось дуже важливого; інсайт
  Епіфанія — національне свято Греції